Fredrik Oduya, född 31 maj 1975 i Stockholm, död sommaren 2011, var en svensk professionell ishockeyspelare och äldre bror till ishockeyspelaren Johnny Oduya. 

Oduya spelade i Hammarbys J20 lag redan som 15-åring och åkte som 16-åring till Kanada, där han blev Sveriges yngste junior att spela i OHL. Oduya spelade sedan mestadels i AHL, tillhörande San Jose Sharks och Calgary Flames organisationer. Oduya valdes av San Jose Sharks i sjätte rundan som 154:e spelare totalt i NHL-draften 1993. 

Oduya blev omtalad som en slagskämpe och kallades för "Freddy Knuckles" och "The Swedish Nightmare". På grund av en ryggskada år 2000 lade han av med ishockeyn, men började spela igen 2004. Han avled i en trafikolycka sommaren 2011.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Eliteprospects
Eurohockey
HockeyDb
Photos San Jose Camp 1997

Svenska ishockeyspelare
Födda 1975
Avlidna 2011
Män
Personer som omkommit i trafikolyckor
Spelare i Guelph Storm
Spelare i Ottawa 67's
Spelare i Kansas City Blades
Spelare i Nybro Vikings
Idrottare från Stockholm
Spelare valda i NHL Entry Draft 1993
Spelare i Orlando Solar Bears (1995–2001)
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft